BiH:
 Hodžići (Bileća, BiH), naselje u općini Bileća
 Hodžići (Kakanj, BiH), naselje u općini Kakanj
 Hodžići (Vareš, BiH), naselje u općini Vareš